Энгебрет Энгебретсен Скоген (, 20 августа 1877 — 4 сентября 1968) — норвежский стрелок, призёр Олимпийских игр.

Родился в Лётене. В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме он завоевал бронзовую медаль в стрельбе из армейской винтовки с трёх положений на дистанции 300 м, а в стрельбе из произвольной винтовки с трёх положений на дистанции 300 м стал 31-м.

Внуком Энгебрета Скогена является Даг Форнесс — чемпион мира по конькобежному спорту 1969 года.

Ссылки 
 

Стрелки Норвегии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года